Dot es un personaje de la película A Bug's Life.

Reparto 
Su voz en inglés es la de Hayden Panettiere, en español su voz es la de Paula Ribó, y en Hispanoamérica es la de Anaís Portillo.

Personalidad 
Dot, es una hormiga muy aventurera que ayuda a Flik a resolver sus problemas con los amigos del circo, pero Hopper siempre se entromete con ella. Sus amigos no la creen, pero ella tiene un espíritu libre por ayudar a las personas que la rodean. Es la hermana menor de la princesa atta. No sabía volar desde el principio, pero al final lo consiguió y pudo volar bien. Al final Dot, es princesa porque su hermana le dio su corona y la princesa Atta es ahora reina porque su madre renunció la corona de flor.

Personajes de Pixar
Princesas ficticias
Insectos de ficción
Héroes Disney